Victor Emanuel Martin Rask (né le  à Leksand en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Fanny Rask, internationale suédoise de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Leksands IF, il débute avec l'équipe première dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau national, en 2010. Il est choisi au deuxième tour, en  position par les Hurricanes de la Caroline lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il est également sélectionné en troisième position du repêchage européen 2011 de la Ligue canadienne de hockey par les Hitmen de Calgary. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2012, il joue ses premiers matchs avec les Checkers de Charlotte, club ferme des Hurricanes dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Hurricanes face aux Islanders de New York. Il marque son premier but le  face aux Kings de Los Angeles.

Le , il est échangé au Wild du Minnesota en retour de l'attaquant Nino Niederreiter.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Leksands IF || Allsvenskan || 37|| 5|| 6|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Hitmen de Calgary || LHOu || 64|| 33|| 30|| 63|| 21|| - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 10|| 1|| 4|| 5|| 0|| - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Hitmen de Calgary || LHOu || 37|| 14|| 27|| 41|| 16|| 17|| 6|| 10|| 16|| 10 
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 76|| 16|| 23|| 39|| 20|| - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 80|| 11|| 22|| 33|| 16|| - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 80 || 21 || 27 || 48 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 82 || 16 || 29 || 45 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 71 ||14 ||17 ||31 ||12 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 26 ||1 ||5 ||6 ||4 || - || - || - || - || -
|-
| Wild du Minnesota || LNH || 23 || 2 || 1 || 3 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 43 || 5 || 8 || 13 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 54 || 10 || 13 || 23 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH || 10 || 2 || 8 || 10 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 29 || 5 || 8 || 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Kraken de Seattle || LNH || 18 || 4 || 4 || 8 || 0 || - || - || - || - || -

| 506 || 89 || 134 || 223 || 86 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 2|| 5|| 0|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 3|| 5|| 4|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 2|| 4|| 4|| -3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 1|| 4|| 4|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 5 || 7 || 0 || +3 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Leksand
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Dinamo Riga
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Leksands IF
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Kraken de Seattle